Ташуа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 65 км на захід від Тулузи, 21 км на південь від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ташуар на сайті французького Національного інституту географії
 Ташуар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ташуар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ташуар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ташуар на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер